Disease – album dei Beartooth
 Disease – singolo dei Beartooth tratto dall'omonimo album
 Disease – singolo dei The Ark

Altri progetti